Аума:

 Аума — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Аума — первая в мире каббалистическая газета.